Kajana (Suriname) - dorp in Suriname
 Kajaani (Zweedse naam: Kajana) - gemeente in Finland